Senticolis – rodzaj węży z rodziny połozowatych. 

Do rodzaju zaliczany jest 1 gatunek: 

 Senticolis triaspis

Przypisy 

Połozowate